Хоржице могу бити:

 Хоржице (Јичин), град у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Хоржице (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република